Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

22001–22100. • 22101–22200. • 22201–22300. • 22301–22400. • 22401–22500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája